Isabelle Flükiger (née en 1979), écrivaine suisse romande
 Rudolf Flükiger (1956-1977), élève officier suisse, acteur de l'affaire Flükiger.